Мазур, Виктория:
 Мазур, Виктория Алексеевна (род. 1994) — украинская спортсменка (художественная гимнастика), неоднократный призёр Универсиады, чемпионатов мира и Европы.
 Мазур, Виктория Николаевна (1946—2015) — советская и белорусская артистка оперетты, народная артистка Республики Беларусь (1998).